Dodean ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Dodean (* 1985), rumänischer Tischtennisspieler
 Daniela Dodean (* 1988), rumänische Tischtennisspielerin